

Sigle 
 Territoire de la Côte Ouest  – intercomunalità della Réunion
 Tjänstemännens Centralorganisation  – confederazione sindacale svedese
 Total Cost of Ownership  – costo totale di proprietà, metodo di analisi dei costi
 Transparent Conductive Oxide  – ossido trasparente conduttivo celle fotovoltaiche

Codici 
 TCO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tumaco (Colombia)

Altro 
 Certificazione TCO  – certificazione di prodotto per monitor e altre apparecchiature da ufficio